Awan, personatge bíblic;
 Awan, ciutat de localització incerta a l'oest de l'Iran;
 Dinastia Awan, primera dinastia de l' Imperi elamita